Il doppio del Kazan Kremlin Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Radu Albot e Farruch Dustov hanno battuto in finale Jahor Herasimaŭ e Dzmitry Zhyrmont 6–2, 6–7(3–7), [10–7].

Teste di serie

  Dominik Meffert /  Philipp Oswald (Primo turno, ritiro)
  Rameez Junaid /  Frank Moser (quarti di finale)

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)
  Michail Elgin /  Tejmuraz Gabašvili (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Kazan Kremlin Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013